Wspólnota administracyjna Wünschendorf/Elster (niem. Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster) - wspólnota administracyjna w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz. Siedziba wspólnoty znajduje się w miejscowości Wünschendorf/Elster. Do 7 lutego 2013 jej nazwa brzmiała Ländereck, a siedziba jej znajdowała się w Seelingstädt.

1 stycznia 2012 do wspólnoty dołączyła gmina Wünschendorf/Elster, a 31 grudnia 2013 gmina Teichwitz.

Wspólnota administracyjna zrzesza jedenaście gmin wiejskich:
 Braunichswalde
 Endschütz
 Gauern
 Hilbersdorf
 Kauern
 Linda b. Weida
 Paitzdorf
 Rückersdorf
 Seelingstädt
 Teichwitz
 Wünschendorf/Elster

Bibliografia 
 Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt

Wspólnoty administracyjne Turyngii
Powiat Greiz